Suzanne Borel-Maisonny,  (1900-1995) une des fondatrices de l'orthophonie en France
 Suzanne Borel (1904-1995) dite Suzy Borel ou, après son mariage avec Georges Bidault Suzanne Bidault, première femme diplomate en France